Concha y Toro, una composición de apellidos de origen español, puede referirse a:

 Avenida Concha y Toro, eje vial ubicado en la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile.
 Barrio Concha y Toro, urbanización ubicada en la comuna de Santiago Centro de Santiago de Chile.
 Calle Enrique Concha y Toro, eje vial al interior del barrio antes mencionado.
 Cité Concha y Toro, antiguo conjunto de viviendas creado por iniciativa de Melchor Concha y Toro en 1891.
 Viña Concha y Toro, empresa vitivinícola chilena, fundada por Melchor Concha y Toro.